

Cinema 
 Se mi lasci non vale – film del 2016 diretto da Vincenzo Salemme

Musica 
 Se mi lasci non vale – brano musicale composto da Luciano Rossi e Gianni Belfiore del 1976
 Se mi lasci non vale – album di Julio Iglesias del 1976